Sant Privat de Mende (Clarmont d'Alvèrnia, segle III - Mende, 255/260), eremita, bisbe de Mende, venerat com a sant a l'Església catòlica 
 Sant Privat (Ardecha), municipi francès del departament de l'Ardecha 
 Sant Privat (Erau), municipi francès al departament de l'Erau, regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Sant Privat de Barcedana, monestir del terme municipal de Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Sant Privat d'en Bas localitat del municipi de la Vall d'en Bas a la comarca de la Garrotxa